Mezgovci je ime dveh slovenskih naselij:
 Mezgovci, Sveti Tomaž, v občini Sveti Tomaž;
 Mezgovci ob Pesnici, v občini Dornava.